Mayerling může být:

Mayerling (část Allandu) – rakouské katastrální území
Mayerling (zámek) – rakouský zámek
Mayerling (film, 1936) – francouzský film z roku 1936, režie Anatole Litvak
Mayerling (film, 1957) – americký televizní film z roku 1957, režie Anatole Litvak (nedochoval se do dnešních dob)
Mayerling (film, 1968) – francouzsko-britský film z roku 1968, režie Terence Young